La série de science-fiction Doctor Who, existant depuis 1963, a connu de nombreuses parodies au fil des années, comme des sketches comiques, allant de Le Dalek Parkistanai de Spike Milligan ou encore Doctor Who and the Curse of Fatal Death.

Télévision 
 It's a Square World (1963)
 Doctor Who and the Curse of Fatal Death (1999)
 Doctors (2008) 
 Community (2011)
 Dorkly (2011)

Film 

 Abducted by the Daloids (2005)

Notes et références 

Doctor Who
Liste en rapport avec la science-fiction